PSF steht als Abkürzung für:

 Parti social français (1936–1941), gegründet 1936, nachdem die Volksfrontregierung die Organisation Croix de Feu aufgelöst hatte
 mehrere Parteien namens Parti socialiste français (fr)
 PC Screen Font – ein Dateiformat für Bildschirmschriftarten
 Performance Shaping Factors, inhärente Merkmale eines Individuums
 Platform on Sustainable Finance, eine Expertengruppe der Europäischen Kommission
 Point Spread Function in der Optik, siehe Punktspreizfunktion
 PokerStars Festival, eine Pokerturnierserie
 Polybisphenylsulfon, siehe Polysulfone #Technisch relevante Polysulfone
 Portable Sound Format, ein Dateiformat für Computerspielmusik
 Postschließfach, in der DDR verwendete Bezeichnung für ein Postfach, siehe Liste von Abkürzungen (DDR) #P
 Professional Service Firm, freiberufliches Unternehmen zur Erstellung meist wissensintensiver Dienstleistungen für Unternehmen
 Progressive Segmented Frame (PsF), eine Fernsehnorm
 Punktsteigungsform, eine mathematische Formel zur Geradenbestimmung 
 Python Software Foundation, eine Gesellschaft, die das geistige Eigentum an der Programmiersprache Python verwaltet
 Print Services Facility, das IBM-Subsystem eines Druckertreibers für Advanced-Function-Presentation-Drucker

Abkürzung